Hideo Nakata, regista
Hidetoshi Nakata, ex calciatore
Kōji Nakata, ex calciatore